Eckart Berkes (1949-2014), athlète allemand ;
 Ferenc Berkes (1985-), joueur d'échecs hongrois ;
 Kálmán Berkes (1952-), clarinettiste hongrois ;
 Turgut Berkes (1953-2018), musicien de rock turc.